Aladağ, Aladağlar of Anti-Taurus, het massief rond de Demirkazık in het Taurusgebergte
Aladağ (district)
Aladağ (stad)